Moonlighting steht für:

 Moonlighting (engl. Schwarzarbeit, Nebentätigkeit): Nebentätigkeiten von Journalisten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
Moonlighting, Originaltitel von Schwarzarbeit (Film), britischer Film von Jerzy Skolimowski (1982)
 Moonlighting, Originaltitel von Das Model und der Schnüffler, US-amerikanische Fernsehserie (1985 bis 1989)
 Moonlighting (Lied), das Titellied von Das Model und der Schnüffler
 Moonlighting: The Anthology, Album von Roger Daltrey (2005)

Siehe auch:
 Moonlight
 Mr. Moonlight